Комсомо́льское о́зеро:

Белоруссия 
 Комсомольское озеро — искусственный водоём в Минске.

Молдавия 
 Комсомольское озеро — прежнее название пруда Валя-Морилор в Кишинёве.

Россия 
 Комсомольское озеро — искусственно созданное озеро на северо-востоке Казани.

Таджикистан 
 Комсомольское озеро — искусственное озеро в Душанбе.

Узбекистан 
 Комсомольское озеро — прежнее название водохранилища в Национальном парке Узбекистана в Ташкенте.

Украина 
 Комсомольское озеро — прежнее название искусственного Винниковского озера во Львове.
 Комсомольское озеро — прежнее название искусственного Основянского озера в Харькове.
 Комсомольское озеро — название искусственного озера в Харькове на реке Саржинке.
 Новокомсомольское озеро — прежнее название искусственного Алексеевского озера в Харькове на реке Алексеевке.

См. также 
 Комсомольское